Cilangkap kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cilangkap, Banyumas, by, 
 Cilangkap, Sumedang, by, 
 Cilangkap, Purwakarta, by, 
 Cilangkap, Maja, by, 
 Cilangkap, Jakarta Timur, by, 
 Cilangkap, Kalanganyar, by, 
 Cilangkap, Sukabumi, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar